Cinema
 Under Suspicion (filme britânico de 1919), dirigido por Walter West
 Under Suspicion (filme estadunidense de 1919), dirigido por William C. Dowlan 
 Under Suspicion (1930), filme com J. Harold Murray e Lois Moran
 Under Suspicion (1937), com Jack Holt
 Under Suspicion (1991), com Liam Neeson e Laura San Giacomo
 Sob Suspeita (2000), filme com Gene Hackman e Morgan Freeman (original: Under Suspicion)